Cambeiro es un apellido gallego que aparece desde la Costa de la Muerte hasta Riveira, en Galicia, España. 

Presente hoy en la península ibérica y también en Hispanoamérica.

Significado 
Cambeiro un apellido de la costa de Galicia, cuyo origen se cree que proviene de la palabra "camba" que es una parte del carro tradicional gallego. También podría ser la persona que fabrica las cambas. En el municipio de Outes existen dos pueblos con este nombre, Cambeiro de arriba y Cambeiro de abajo. En Portugal, el Cambeiro era un tronco alto y delgado de pino con uso en noches festivas.

Expansión 
Actualmente, el apellido Cambeiro se encuentra mayoritariamente en España, Argentina y Estados Unidos.

Al tratarse de un patronímico, muchos hidalgos tomaron como apellido el nombre de su padre.

Distribución por provincias de Galicia

Provincia de La Coruña: El apellido Cambeiro aparece en los municipios de Cee, Carnota, Dumbría, Mazaricos, La Coruña, Outes, Muros, Santiago de Compostela, Finisterre, Corcubión, Arteijo, Noya, Vimianzo, El Ferrol, Mugía, Puerto del Son, Cambre, Culleredo, Ames, Boiro, Camariñas, Lousame, Oleiros, Riveira, Carral, Coristanco, Santa Comba, Zas, Negreira, Oroso, Puebla del Caramiñal, Rianjo, Teo, La Baña, Brión, Laracha, Sada, Bergondo, Carballo, Malpica de Bergantiños, Narón, Neda, Órdenes, Ortigueira, Padrón y Tordoya.

Provincia de Lugo: En los municipios de Chantada, Taboada, Antas de Ulla, Vivero, Cervo, Lugo, Monterroso y Carballedo.

Provincia de Orense: En los municipios de Carballino, Orense, Bande, Piñor, Vilamarín, Coles, Ramiranes y San Cristóbal de Cea.

Provincia de Pontevedra: En los municipios de Vigo, Rodeiro, Mos, Villagarcía de Arosa, Pontevedra, Redondela, Cambados, Lalín, Marín, Covelo, La Estrada, Villanueva de Arosa, Bayona, Nigrán, Tuy, Villa de Cruces, Dozón, Gondomar, Porriño, Catoira, El Grove, La Guardia.

En España
A causa de la emigración, el apellido Cambeiro se puede encontrar también en las provincias de Madrid, Barcelona, Las Palmas y Vizcaya.

Referencias

Apellidos
Apellidos por familias
Familias de España
Familias de Argentina
Apellidos de Galicia
Apellidos de España
Apellidos patronímicos